Петльований Віталій Іванович (1914—1989) — український радянський письменник.
 Петльований Григорій Павлович (1930—2013) — український уролог, кандидат медичних наук, заслужений лікар Української РСР. Почесний громадянин міста Миколаєва.
українські прізвища